Girls & Boys – singolo di Prince del 1986
Girls & Boys – singolo dei Blur del 1994
Girls & Boys – singolo dei Good Charlotte del 2003
Girls & Boys – singolo dei The Subways del 2008
Girls and Boys – album di Ingrid Michaelson del 2007